

Села:
 Горбачі — Житомирська область, Коростенський район
 Горбачі — Львівська область, Золочівський район
 Горбачі — Львівська область, Львівський район
 Горбачі — Чернігівська область, Бобровицький район
 Горбачі — Чернігівська область, Козелецький район

Села:
 Горбачі — Берестейська область, Ляховицький район
 Горбачі — Вітебська область, Бешенковицький район

Див. також 
 Горбачівка